Грэм Фиш (; род. 23 августа 1997 года, Мус-Джо, Саскачеван) — канадский конькобежец. Специализируется на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

На чемпионате мира среди юниоров в 2017 году выиграл бронзу на дистанции 5000 метров и в масс-старте.

В феврале 2020 года на чемпионате мира на отдельных дистанция в Солт-Лейк-Сити завоевал бронзу на дистанции 5000 метров, а на дистанции 10 000 метров стал победителем, установив новый мировой рекорд.

Личные рекорды

Спортивные результаты

Ссылки 
 Грэм Фиш на сайте ИСУ 
 Грэм Фиш на сайте SpeedSkatingNews.info 
 Грэм Фиш на сайте SpeedSkatingStats.com 

Конькобежцы Канады
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года